Großer Preis von Argentinien bezeichnet folgende Motorsportveranstaltungen:

 Großer Preis von Argentinien, Grand-Prix-Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft bzw. Formel 1
 Großer Preis von Argentinien (Motorrad), Grand-Prix-Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft
 Großer Straßenpreis von Argentinien, Langstreckenrallye